

Друїд-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Друїд-Гіллс — переписна місцевість, штат Джорджія